Il singolare del Sydney International 1997 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1997.

Monica Seles era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Martina Hingis ha battuto in finale 6–1, 5–7, 6–1 Jennifer Capriati.

Teste di serie 
Le prime 4 etste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

  Arantxa Sánchez Vicario (secondo turno)
  Martina Hingis (campionessa)
  Iva Majoli (quarti di finale)
  Lindsay Davenport (semifinali)

 Irina Spîrlea (primo turno) 
 Karina Habšudová (primo turno) 
 Brenda Schultz (primo turno) 
n/a
 Amanda Coetzer (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 

Sydney International 1997